Sezon kazachskiej ekstraligi rozgrywany na przełomie 2018 i 2019 jako 27. sezon rozgrywek mistrzostw Kazachstanu w hokeju na lodzie.

Mistrzostwo zdobyła po raz czwarty w historii klubu drużyna Bejbarysu Atyrau. Wicemistrzem został Nomad Astana, a brązowe medale przyznano Arłanowi Kokczetaw i Kułagierowi Pietropawłowsk.

Najskuteczniejszym zawodnikiem w całym sezonie był Iwan Kuczin (Bejbarys), który zdobył 61 punktów w 64 meczach, najlepszym strzelcem został Dienis Stasiuk, który strzelił 25 goli w 66 meczach, zaś najlepiej asystującym był Iwan Kuczin (45 asyst).

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy trwał od 2 września 2018 do 11 lutego 2019.

 Tabela

Faza play-off 
Do fazy play-off awansowało osiem pierwszych drużyn z rundy zasadniczej. Ten etap trwał od 14 lutego do 11 kwietnia 2019. W parze ćwierćfinałowej Nomad Astana - Ałtaj Torpedo rywalizacja zakończyła się po trzech zwycięstwach, a nie po czterech jak w trzech pozostałych parach.

Nagrody 
Po zakończeniu sezonu władze ligi przyznały nagrody indywidualne dla zawodników:
 Najlepszy bramkarz: Artiom Mikuszyn (Bejbarys Atyrau)
 Najlepszy obrońca: Artiemij Łakiza (Nomad Astana)
 Najlepszy napastnik: Iwan Kuczin (Bejbarys Atyrau)
 Najlepszy młodzieżowiec: Andriej Bujalski (HK Temyrtau)

Przypisy

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Kazachstanie
2018 w hokeju na lodzie
2019 w hokeju na lodzie
2018 w Kazachstanie
2019 w Kazachstanie